Се́рговское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области России.

Административным центром была деревня Сергово.

Серговское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . Согласно Областному закону от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ Борковское сельское поселение и Серговское сельское поселение преобразованы во вновь образованное муниципальное образование Борковское сельское поселение с определением административного центра в деревне Борки.

Поселение расположено в центре Новгородской области, на северо-западном берегу озера Ильмень, в исторической местности — Ильменском Поозерье.

Населённые пункты 
Верховье,  Горошково, Десятины, Дубровка, Еруново, Завал, Заболотье, Курицко, Липицы, Любоежа, Островок, Сергово, Яровица.

По территории поселения протекают реки Веряжа и Веронда.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Серговское сельское поселение
 Перечень населённых пунктов городских и сельских поселений Новгородского муниципального района на 01.01.2006 г.
 Серговское сельское поселение. Генеральный план 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Упразднённые муниципальные образования Новгородского района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году